Дзержонюв:

 Дзержонюв — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Дзержонювский повят.
 Дзержонюв — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Дзержонювский повят, Нижнесилезское воеводство.